Torre Nova de cal Pons, edifici de la Colònia Pons, de Puig-reig (Berguedà)
 Torre Nova de la Coromina, habitatge de Torelló (Osona)
 Torre Nova de Peníscola, antiga fortificació defensiva a Peníscola (Baix Maestrat)
 Torre Nova de Salou, torre de Salou (Tarragonès)
 Torre Nova d'en Carlos, torre de Guissona (Segarra)
 Torre Nova (les Franqueses del Vallès), habitatge de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)